Sänka kan avse:

 Sänkningsreaktion –  en vanlig test som utförs på blod för att finna tecken på kronisk inflammation eller annan sjukdom
 Sänka (fysik) – en process eller företeelse som avlägsnar ett ämne ur en reservoar
 Sänka (vektoranalys) – negativ divergensen, se Divergens (vektoranalys)
 Gravsänka – ett område där jordskorpan och litosfären dragits isär och därigenom givit upphov till förkastningar